"Valpolicella" pode ser:

 Valpolicella, região de colinas do Véneto
 Valpolicella (vinho), vinho originário da região homônima
 Marano di Valpolicella, comuna italiana do Véneto
 Sant'Ambrogio di Valpolicella, comuna italiana do Véneto

Desambiguações de topônimos